KA steht für:
 Aachen Hauptbahnhof nach DS 100
 Chevrolet KA, ein PKW-Modell aus dem Jahr 1940
 1950 KA, ein Asteroid des Amor-Typs
 KA (Las Vegas), seit 2004 ein Programm des Cirque du Soleil in Las Vegas
 KA International, spanischer Hersteller von Stoffen und Polstermöbeln
 KA – Korrespondenz Abwasser, Abfall, das monatliche Publikations-Organ der DWA
 kapitalistisches Ausland, DDR-Terminus, siehe den weiter gefassten Begriff des Nichtsozialistisches Wirtschaftsgebiet (NSW)
 Katholische Aktion, Laienbewegung der katholischen Kirche, die durch Verkündigung des Evangeliums im Laienapostolat im Sinne der katholischen Soziallehre die Gesellschaft und die Kirche mitgestalten will
 Kellerautomat, ein Automat im Sinne der theoretischen Informatik
 Kernapplikation des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV-KA) als Daten- und Schnittstellenstandard für Electronic Ticketing bzw. Elektronisches Fahrgeldmanagement im Öffentlichen Personenverkehr
 Kinderausweis der Bundesrepublik Deutschland, siehe Kinderreisepass#Geschichte
 Konkursamt, Behörde, welche nach schweizerischem Recht für die Durchführung der Konkurse zuständig ist, vorbehalten bleibt die Einsetzung einer ausseramtlichen Konkursverwaltung
 Kontrollaufforderung, eine schriftliche Aufforderung an einen Verkehrsteilnehmer, die von der deutschen Polizei ausgestellt wird und mit der ein Nachweis für bestimmte Dokumente eingefordert wird
 Konzessionsabgabe, ein Entgelt, die ein Rechtsträger an einen öffentlich-rechtlichen Rechtsträger für die eingeräumte Konzession zahlt
 Kriminalakte, eine personenorientierte Akte, die der Polizei zur Dokumentation dieser bestimmten Person dient
 künstlerische Ausbildung z. B. Chorleitung, Gesang, Klavier, Orgelliteratur, Orgelimprovisation (diese Ausbildungen sind gebührenpflichtig)
 postcode area Kilmarnock (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 U-Bahnhof Kaulbachplatz, als Abkürzung für einen U-Bahnhof der Nürnberger U-Bahn

KA steht als Kfz-Kennzeichen für:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Karlsruhe und Landkreis Karlsruhe
 Griechenland: Karditsa
 Großbritannien: Borehamwood (für die Umgebung von Luton)
 Indien: Karnataka
 Kroatien: Karlovac
 Mazedonien: Kavadarci
 Niederlande: Heer (nur mit zwei Buchstaben)
 Norwegen: Ringerike in der Provinz Viken
 Serbien: Kanjiža
 Slowakei: Okres Krupina
 Tschechien: Okres Karviná () (auslaufend)

K.A. steht für:
 Kritische Ausgabe, die einzige von Studenten verantwortlich herausgegebene, unabhängige Zeitschrift mit literaturwissenschaftlichem Schwerpunkt im deutschen Sprachraum

K.A steht für:
 K.A: Alternativname des Musikalbums Köhntarkösz Anteria der Band Magma

Ka steht für:
 die Bezeichnung für ein Frequenzband im Mikrowellenbereich, siehe Frequenzband
 den Namen einer der vier Familien der Fulbe (auch Dia, Diallo, Jallo); in Zusammenhang zu bringen mit dem Ka aus der ägyptischen Mythologie
 Ka (ägyptische Mythologie), ein Teil der Seelenvorstellung im Alten Ägypten
 Ka (Indien), indische Gottheit
 Ka (Kana) ( bzw. ), eines der japanischen Kana
 Ka (König), prädynastischer ägyptischer König, Grab in Abydos, B7/9
 Ford Ka, ein PKW-Modell des Automobilherstellers Ford
 Kamow#Hubschraubertypen, Kürzel der Hubschraubermodelle des russischen Herstellers
 Ka (Fluss), ein Fluss in Nigeria
 Ka (* 1994), brasilianische Fußballspielerin, siehe Kamilla Morais Sotero

Ka oder Kâ ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Aminata Maïga Ka (1940–2005), senegalesische Schriftstellerin
 Andrea Ka (* 1992), kambodschanische Tennisspielerin
 Djibo Leyti Kâ (1948–2017), senegalesischer Politiker
 Peter van der Ka (* 1688; † im 18. Jahrhundert), Jesuit und Bildhauer

ka steht für:
 georgische Sprache (Eigenbezeichnung  kartuli ena), Amtssprache in Georgien nach ISO 639-1
 im Japanischen steht -ka als Suffix für eine Person, die in etwas bewandert ist. ka entspricht dem japanischen Zeichen  mit der Bedeutung Familie, Haus, Heim. Folglich bedeutet zum Beispiel Budōka: Person, die in den Kampfkünsten des Budō beheimatet bzw. zuhause ist.
 kilo annos (lateinisch), wissenschaftlich für 1000 Jahre

k. A. steht für:
 keine Ahnung
 keine Angabe

kA steht für:
 keine Ahnung, siehe Netzjargon
 Kiloampere; 1 kA = 1000 Ampere

k:a steht für:
 klima:aktiv, eine breit angelegte Klimaschutzinitiative des österreichischen Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
 kyrka, die in Schweden übliche Abkürzung für (Kirche)

Siehe auch:

 Kaa
 Kah
 Kha
 Qa
 Qaa

KA